Miejscowości w USA:
 Grantsville – miejscowość w stanie Maryland, w hrabstwie Garrett
 Grantsville – miasto w stanie Utah, w hrabstwie Tooele
 Grantsville – miejscowość w stanie Wirginia Zachodnia, w hrabstwie Calhoun
Gminy w USA:
 Grantsville (ang. Grantsville Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Linn